Lawrence Gonzi a dirigé deux gouvernements maltais. Voir : 
 Gouvernement Gonzi I, de 2004 à 2008 ;
 Gouvernement Gonzi II, de 2008 à 2013 ;

Homonymie de gouvernement